Tamarro insperatus es la única especie conocida del género Tamarro de dinosaurio terópodo troodóntido que vivió a finales de período Cretácico, hace aproximadamente 66 millones de años, durante el Maastrichtiano, en lo que hoy es Europa. Fue descubierto en la formación Talarn del grupo Tremp (España) y descrito por Sellés et al., 2021. Es el primer jinfengopterigino europeo conocido.Históricamente, el registro fósil de maniraptores del Cretácico superior europeo es, y sigue siendo muy escaso, solamente conocidos por material muy fragmentario o dientes aislados, los cuales no son diagnósticos. T. insperatus es el primer troodóntido conocido del Maastrichtiano europeo de la isla Ibero Armoricano.

Descripción
Tamarro insperatus era un pequeño dinosaurio depredador de 2 metros de largo, 0,60 de alto y un peso de 20 kilogramos. Su píe permitió a los investigadores ubicar al animal en la familia Troodontidae, un grupo de pequeños dinosaurios emplumados que se distribuían en América del Norte y Asia pero que antes eran desconocidos en Europa. Es una de las pocas especies conocidas de dinosaurios carnívoros en el suroeste de Europa. Hasta este descubrimiento, la gran mayoría de restos fósiles atribuidos a dinosaurios carnívoros en los Pirineos se basaban en dientes aislados, pero nunca se han encontrado huesos de estos animales. Una posible explicación podría ser que los huesos de los pequeños dinosaurios terópodos, como los de las aves modernas, estaban huecos para reducir el peso del animal. Esta fragilidad puede ser la razón por la que se fosilizaron pocos huesos de estos animales.

Descubrimiento e investigación
El holotipo MCD 7073, es un metatarsiano derecho II parcial que fue descubierto en 2003 en la localidad Sant Romà d'Abella de la formación Talarn y data del Maastrichtiano superior. Presenta las siguientes autapomorfías: un metatarsiano con cresta plantar marcada, un pequeño foramen en la superficie lateral del plantar y una condición subarctometatarsaliana con el metatarsiano III restringido al margen plantar en su parte proximal. Su histología muestra que el material pertenece a un individuo subadulto y que alcanzaban esa etapa mucho antes que otros terópodos incluyendo troodóntidos más derivados. El nombre genérico hace referencia a una criatura pequeña y fantástica del folklore regional (Pallars Sobirá) y el nombre específico insperatus ("inesperado"), que se refiere al descubrimiento inesperado del fósil.

Clasificación
T. insperatus pertenece a los jinfengopteriginos, una subfamilia basal de troodóntidos con origen en Asia. Un árbol de consenso estricto recuperó a T. insperatus dentro de una politomía con los especímenes mongoles: MPC-D 100/1128 y MPC-D 100/140, estos tres son los más derivados de Jinfengopteryginae que incluye además a Jinfengopteryx, el género tipo de la subfamilia, Liaoningvenator y Philovenator. La presencia de Tamarro durante el Maastrichtiano europeo sugiere que sus ancestros emigraron de Asia a Europa en algún momento entre el Cenomaniano y el Maastrichtiano.

Filogenia
El siguiente cladograma muestra el trabajo de Sellés et al. (2021):

Referencias 
 

Troodontidae
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Europa